Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 80-as, továbbá 80A, 80G jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 80-as busz (Budapest)megszűnt

 80-as busz (Pécs)megszűnt

 80-as busz (Szeged)megszűnt
 80A busz (Szeged)megszűnt
 80G busz (Szeged)megszűnt

 80-as busz (Veszprém)megszűnt